Hans Asperger – austriacki pediatra, psychiatra
 zespół Aspergera – zaburzenie rozwoju

zobacz też:

 Asperg – miasto w Niemczech